Toleransediktet kan syfta på 
 Ediktet i Nantes, från 1598, om tolerans mot franska protestanter
 Toleransediktet (Sverige), från 1781, om tolerans mot svenska inflyttade ickeprotestanter